Inzaghi ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Inzaghi (1689–1760), Abt von St. Lambrecht
 Filippo Inzaghi (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Graf Franz Anton Inzaghi, Grazer Theaterdirektor 
 Karl von Inzaghi, österreichischer Adeliger und Politiker, Gouverneur von Illyrien, Venedig sowie Mähren und Schlesien, zuletzt Oberster Kanzler von Böhmen
 Simone Inzaghi (* 1976), italienischer Fußballspieler und Fußballtrainer

Siehe auch:

 Palais Inzaghi (Bischofplatz), ehemaliges Grazer Stadtpalais